Аллея Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и воинов-интернационалистов — памятник, объект культурного наследия в Ростовской области

Расположение 
Памятник расположен в городе Белая Калитва. Место расположения — парк культуры и отдыха им. Маяковского.

Городскому парку Белой калитвы можно только позавидовать. Идеальная чистота и порядок, зеленые газоны. Именно здесь, у самого входа в парк расположена Аллея Героев Советского Сюза, Героев Социалистического Труда и воинов-интернационалистов.

История 
В Великую Отечественную войну Белая Калитва находилась под оккупацией полгода (с 20 июля 1942 г. по 19 января 1943). Её освобождение проходило в зоне Сталинградской битвы. В то тяжелое для страны и города время 3 десятка солдат восьми национальностей под командованием лейтенанта Аннаклыча Атаева повторили под Белой Калитвой подвиг панфиловцев; эскадрон 112-й Башкирской кавалерийской дивизии взял высоту и держал её более суток. А. Атаеву было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Вместе со всеми на фронтах Великой Отечественной войны героически сражались свыше 15 тысяч белокалитвинцев, около 2 тысяч — отдали самое дорогое — свою жизнь за свободу Родины. За боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны 18 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 3-е являются полными кавалерами Ордена Славы…

Координаты 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

611510363630005

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Регионального значения

ВИД ОБЪЕКТА

Памятник

ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ

Памятник истории

СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ

1985 г.

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)

Ростовская область, Белокалитвинский район, город Белая Калитва, ул. Парковая, 1-б

НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ

Решение Ростовского областного Совета народных депутатов (Малый Совет) «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры в Ростовской области» № 301 от 18.11.1992 г.

Источники 

Белая Калитва
Памятники Ростовской области
Памятники героям